Рождество — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 11 км, до центра муниципального образования Ростилово — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Студенец, Крохино, Большое Косиково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Рождество в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района